17-й чемпионат Европы по баскетболу проходил на баскетбольных площадках Западной Германии с 10 сентября по 19 сентября 1971 года. В финальной стадии приняли участие 12 национальных сборных, разделённые на 2 группы. Чемпионом стала сборная СССР (11-й титул). Самым полезным игроком турнира был признан игрок сборной Югославии Крешимир Чосич.

Арены

Групповой турнир 
Победителю каждого матча присуждается 2 очка, проигравшему 1. Первые две команды выходят в полуфинал, команды занявшие третье и четвертое место в группах участвуют в утешительном турнире за пятое-восьмое места, команды занявшие последние два места играют в турнире за девятое по двенадцатое места.

Группа А

Группа B

Финальный раунд

Турнир за 1 место



Турнир за 5 место

Турнир за 9 место

Полуфиналы 9° 12° место

Полуфиналы 5° 8° место

Полуфиналы

Матч за 11° место

Матч за 9° место

Матч за 7° место

Матч за 5° место

Матч за 3° место

Финал

Итоговое положение 

 
 
 
 
 
 
  Испания

Состав команд 
1. : Сергей Белов, Александр Белов, Модестас Паулаускас, Анатолий Поливода, Владимир Андреев, Прийт Томсон, Иван Едешко, Алжан Жармухамедов, Зураб Саканделидзе, Михаил Коркия, Александр Болошев, Алексей Таммисте (Тренер: Владимир Кондрашин)

2. : Крешимир Чосич, Никола Плечаш, Алёга Жорга, Винко Еловац, Любодраг Симонович, , Борут Бассин, Драган Капичич, Благоя Георгиевски, , Драгиша Вучинич, Давор Рукавина (Тренер: Ранко Жеравица)

3. : Дино Менегин, Пьерлуиджи Марцорати, Массимо Мазини, Иван Биссон, Ренцо Баривьера, Карло Рекалькати, Отторино Флабореа, Марино Дзанатта, Джулио Йеллини, Джорджо Джомо, Луиджи Серафини, Массимо Космелли (Тренер: Джанкарло Примо)

4. : Эдвард Юркевич, Grzegorz Korcz, Andrzej Seweryn, Jan Dolczewski, Хенрик Цегельский, Marek Ladniak, Jerzy Frolow, Janusz Ceglinski, Вальдемар Козак, Мирослав Калиновский, Eugeniusz Durejko, Zbigniew Jedlinski (Тренер: Витольд Загурский)

Ссылки 
 Linguasport.com Чемпионат Европы 1971

Примечания 

 
1971 год в баскетболе
Сентябрь 1971 года
Спорт в Германии в 1971 году
Международные соревнования по баскетболу в Германии
Чемпионаты Европы в 1971 году
Чемпионаты Европы в ФРГ